Bockön kan syfta på:

 Bockön – en tidigare ö sammanvuxen med Sladdarön
 Bockön (naturreservat) –  ett naturreservat i Luleå kommun